Mezzi Po steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Settimo Torinese in der Provinz Turin, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Crescentino in der Provinz Vercelli, Italien